«Шпионские игры» () — политический триллер 2001 года, драма режиссёра Тони Скотта.

Сюжет 
Действие происходит в 1991 году. В свой последний рабочий день перед выходом на пенсию оперативник ЦРУ Натан Мьюр узнаёт, что его агент Том Бишоп арестован в Китае, официальная версия — шпионаж. Дело может принять нежелательную огласку в связи со скорой встречей на высшем уровне между Китаем и США. 
У Натана очень мало времени, через 24 часа Бишопа могут казнить. В штаб-квартире ЦРУ собирается экстренное совещание — Мьюра допрашивают о всех деталях их взаимоотношений. Мьюр начинает вспоминать все важные совместные операции, начиная с Вьетнама, где он и завербовал Бишопа, вплоть до последних дней. В начале 1980-х во время операции в Восточной Германии Мьюр принёс в жертву агента, завербованного Бишопом, и между ними произошло неприятное выяснение отношений. Мьюр объяснял неопытному Бишопу, что агенты могут стать разменной монетой в сложной игре на высшем уровне. Если нужно ими пожертвовать, то сделать это придётся в любом случае.

В 1985 году во время операции в Ливане Бишоп познакомился с Элизабет Хэдли (Кэтрин Маккормак), которая предположительно выполняла в Ливане задание английской разведки. Между ними возникли чувства, о которых знал Мьюр. Он опасался, что эта связь помешает Бишопу выполнять свои обязанности и упрятал Хэдли в китайскую тюрьму. Бишоп попытался вызволить свою возлюбленную из китайской тюрьмы и попался. Натан Мьюр применяет все свои знания, связи и деньги. Подделав подпись директора ЦРУ, он организует военную операцию под кодовым названием «Обед на вынос» и освобождает Бишопа и Хэдли из тюрьмы.

В последних кадрах фильма в Китае Бишоп и Хэдли летят на вертолётах по направлению к американской базе, а в здании ЦРУ в США заканчивают служебное расследование с участием Мьюра. Случайная фраза пилота о названии операции даёт Бишопу понять, кто его спас, в то время как на руководителей ЦРУ, уже отпустивших Мьюра, находит озарение относительно произошедшего.

В конце фильма появляется надпись «Памяти Элизабет Джин Скотт». Тони Скотт посвятил фильм своей матери, которая умерла во время съемок в 2001 году.

В ролях

Примечания

Ссылки 

 Обзор и критика фильма Роджер Эберт
 IMDB entry
 RMDb

Побег из тюрьмы в искусстве
Фильмы о шпионах
Фильмы-триллеры США
Фильмы о ЦРУ
Фильмы США 2001 года